Esquema (del latín schema, y este del griego σχῆμα, "figura") puede referirse a:

 Simplificación
 Resumen

En distintas áreas de conocimiento

Representación gráfica, dibujo y arte 
 Diagrama
 Esquema conceptual
 Gráfica
 Bosquejo
 Croquis
 Esquema corporal, técnica utilizada en el dibujo
 Figuración esquemática o Neocubismo

Psicología, filosofía y religión 
 Esquema (psicología)
 Esquema gráfico, estructura mental rudimentaria, interiorizada y recurrente en los procesos cognitivos.
Megaloschemos ("gran esquema"), grado de ascetismo en el monacato ortodoxo (hay también un grado denominado "pequeño esquema").
 Esquema (filosofía), según Kant, un medio por el que un concepto deviene efectivo por la implicación de una intuición.

Matemáticas, criptografía e informática 
 Esquema (matemática), un tipo de estructura abstracta que aúna estructuras de tipo geométrico, de tipo algebraico y de teoría de números
Esquema afín, todo espacio anillado (Spec A, Ã ) donde A es un anillo y Ã es su haz de localizaciones homogéneas
Esquema de Euler, manera diagramática de representar a los conjuntos y sus relaciones
Esquema axiomático, cierta conexión de axiomas en teoría de conjuntos
Esquema axiomático de reemplazo
Esquema de cifrado, en criptografía
secreto de un esquema de cifrado, la incertidumbre acerca del mensaje en claro conocido el texto cifrado
Esquema Feistel
Esquema de relleno (padding scheme), en criptografía
Esquema de Shamir, algoritmo criptográfico
Esquema de una base de datos (database schema), describe la estructura de una base de datos
 Esquema en estrella, modelo de datos que tiene una tabla de hechos en las bases de datos usadas para data warehousing
Esquema en copo de nieve, estructura algo más compleja, en ídem.
Esquema de firma ElGamal, esquema de firma digital basado en la complejidad del cálculo del logaritmo discreto
Esquema URI (URI scheme), el nivel más alto de la estructura de nombres URI, en informática
XML Schema, lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML

Física y química
 Esquema eléctrico, representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella
 Esquema unifilar, en el que cada conjunto de conductores se representa mediante una sola línea
Esquemático o diagrama electrónico
Esquema de conexión a tierra, o régimen de neutro, en una instalación eléctrica
Esquema cinemático, para representar la concetividad entre los enlaces y las uniones de un mecanismo
Esquema de desintegración de una sustancia radiactiva, la representación gráfica de todas las transiciones que ocurren durante su decaimiento
Esquema de colores CPK, convención química para distinguir átomos de diferentes elementos

Ciencias naturales 
Esquema Z, primera etapa o fase de la fotosíntesis
Esquema de clasificación climática de Trewartha

Lingüística
Esquema de Jakobson, funciones del lenguaje

Economía
 Esquema Ponzi, operación fraudulenta de inversión
 Esquema de pirámide o estafa piramidal
 Esquemas de Mayor, registro de transacciones financieras para determinar el resultado de una o varias operaciones en forma de apunte

Otros
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de la Administración Electrónica Española
Esquema de inmunizaciones, calendario de vacunación infantil en Venezuela
Esquema de separación de tráfico (TSS), en tráfico marítimo
El esquema de Darien, intento de establecer una colonia escocesa en el siglo XVII
Esquema de la historia universal, de Herbert George Wells